Анша́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Ревен. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08011.

Коммуна расположена приблизительно в 210 км к северо-востоку от Парижа, в 115 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 19 км к северу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 234 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 147 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 100 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 68,0 %, в 1999 году было 64,8 %). Из 100 активных работали 79 человек (48 мужчин и 31 женщина), безработных было 21 (8 мужчин и 13 женщин). Среди 47 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны